

Élections au Conseil national

Élections européennes

Élections présidentielles 

 Soutenu également par l'ÖVP.

Élections régionales

Basse-Autriche

Burgenland

Carinthie

Haute-Autriche

Salzbourg

Styrie

Tyrol

Vienne

Vorarlberg 

Parti social-démocrate d'Autriche